Psychologia
 melancholia – stan emocjonalny

 Sztuka
 Melancholia – obraz Jacka Malczewskiego
 Melancholia I – miedzioryt Albrechta Dürera

 Kinematografia
 Melancholia (film 2011) − psychologiczny film fantastycznonaukowy w reżyserii Larsa von Triera
 Melancholia (film 2008) − filipiński film dramatyczny w reżyserii Lava Diaza
 Melancholia (film 1989) − brytyjsko-niemiecki film dramatyczny w reżyserii Andi Engela
 Melancholia Haruhi Suzumiyi − japoński serial anime

 Muzyka
 Melancholia – album Marty Bijan
 Melancholia – album Williama Basinskiego